Constellation pode se referir a:

Constellation, um avião da Lockheed
Constellation, uma espaçonave da série Star Trek
Constellation, filme com Rae Dawn Chong (2005)
Constellation, caminhão da linha Volkswagen
Constellation, um porta-aviões norte-americano

Desambiguação